Beretta M1919 – włoski pistolet samopowtarzalny
 Browning M1919 – amerykański ciężki karabin maszynowy